Список наград американской поп-исполнительницы Кэти Перри () включает в себя премии и номинации, полученные певицей с момента начала её музыкальной карьеры в 2008 году. Кэти является 8-ой самой награждаемой женщиной артистом и, в общей сложности, 10-ым самым награждаемым артистом.

Награды певицы
На июнь 2020 года Кэти имеет 285 наград и 476 номинаций.

American Music Awards 
Ежегодная музыкальная премия American Music Award (AMA) — одна из основных американских наград под эгидой Американского общества композиторов, авторов и издателей. Вручается с 1973 года. У Кэти Перри 14 номинаций и 5 побед.

ASCAP Pop Music Awards 
Премия от имени American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), общества композиторов, авторов и издателей по защите их прав. 13 наград

|-
|rowspan=2|2009
|«I Kissed a Girl»
|Most Performed Song
|
|-
|rowspan="2"|«Hot n Cold»
|Most Performed Song
| 
|-
|rowspan="2"| 2010
|Most Performed Song
|
|-
|«Waking Up in Vegas»
|Most Performed Song
| 
|-
|rowspan="2"| 2011
|«California Gurls»
|Most Performed Song
| 
|-
|«Teenage Dream»
|Most Performed Song
| 
|-
|rowspan="4"| 2012
|«Firework»
|Most Performed Song
| 
|-
|«Teenage Dream»
|Most Performed Song
| 
|-
|«E.T.»
|Most Performed Song
| 
|-
|«Last Friday Night (T.G.I.F.)»
|Most Performed Song
| 
|-
|rowspan="3"| 2013
|«The One That Got Away»
|Most Performed Song
| 
|-
|«Part of Me»
|Most Performed Song
| 
|-
|«Wide Awake»
|Most Performed Song
| 
|}

Billboard Awards

Billboard Music Awards 

Billboard Music Awards — ежегодная американская музыкальная премия журнала Billboard. Кэти Перри имеет 35 номинаций и 6 наград.

Billboard Year-End Chart Awards

Brit Awards 
BRIT Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Кэти Перри имеет 1 награду и 4 номинации.

FHM Magazine Award 
Австралийский журнал FHM назвал Кэти Перри «Самой сексуальной женщиной в мире» в 2011 году.

Grammy Awards 

«Грэмми» считается наиболее важной музыкальной наградой и вручается ежегодно Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Кэти Перри имеет 13 номинаций и ни одной победы, также по этом поводу ходит множество слухов, многие критики и слушатели считают, что Перри откровенно засужена Национальной академией.

MTV Awards

MTV Video Music Awards 

Награды телеканала MTV вручаются в различных странах; основной премией является MTV Video Music Awards (вручается с 1984). Кэти Перри имеет 7 наград и 25 номинаций.

MTV Europe Music Awards 
Европейская премия MTV Europe Music Awards (EMA) учреждена в 1994 году сетью MTV Networks Europe. Кэти Перри имеет 4 награды из 21 номинации.

People’s Choice Awards 
Награда People's Choice Awards вручается на основе мнений посетителей сайта peopleschoice.com. Кэти Перри имеет 14 наград и 23 номинации. Кэти является самой награждаемой персоной за всю историю

Rock on Request Awards 
Премия Rock on Request Awards ежегодно вручается Rock on Request. Кэти Перри имеет одну награду.

Soul and Jazz Awards

Teen Choice Awards 
Премия Teen Choice Awards вручается с 1999 года за наибольший успех в музыке, кино, спорте и на ТВ у молодых людей в возрасте от 13 до 19 лет. Кэти Перри имеет 8 наград и 29 номинаций.

Примечания 

Кэти Перри
Кэти Перри